Sophie Caillat est une éditrice française née en 1977 à Paris.
Elle est présidente et fondatrice des éditions du Faubourg.

Biographie

Etudes et formation 
Elle effectue sa scolarité secondaire au lycée Hélène Boucher à Paris (1992-1995) où elle entre en classe préparatoire littéraire Hypokhâgne (1995-1996). Admise à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, elle choisit la filière Communication et Ressources Humaines, option recherche en sciences politiques, et obtient son diplôme en 1999.
Elle entre par la suite à l’École Supérieure de Journalisme de Lille, dont elle sort diplômée avec la spécialité agence de presse en 2001.
Au sein de l’ESJ, elle reçoit, en 2000, le association des journalistes de l’information sociale (AJIS) et celui décerné par Bayard Presse aux Jeunes journalistes.
Durant ses études, elle publie des articles pour le quotidien Libération (notamment l’enquête sur les travailleurs pauvres qui lui a valu le prix AJIS) et pour l’hebdomadaire Politis.

Carrière de journaliste 
En 2001, elle entre à l’agence de presse Reuters, au service Online, tout en publiant en parallèle des articles, sous le pseudonyme de Marianne Verney, dans le mensuel Le Monde Initiatives, dont l’ambition est de traiter tous les aspects du social et de suivre l'actualité des "acteurs du changement".
En 2004, elle intègre la rédaction du journal gratuit 20 Minutes, au service Grand Paris, avant de quitter ce quotidien pour rejoindre Rue89 en 2008, un an après sa création. D’abord en charge du nouveau site Eco89, où elle lance notamment la rubrique “porte-monnaie au Rayon X”, elle est ensuite responsable de Planète89 et de la rubrique santé.
En 2014, elle est l’auteur d’un cours vidéo en ligne (massive open online course) dit ”MOOC”, consacré aux réseaux sociaux suivi par plus de 9000 personnes et réédité en 2016.
Elle fait valoir la clause de cession en 2014 après le rachat de Rue89/L’Obs par le groupe Le Monde et quitte la presse en conservant seulement des chroniques mensuelles pour Alternatives Economiques.

Carrière d’auteur 
Elle cosigne en 2010 Une histoire de poudre, avec le psychiatre Laurent Karila (Flammarion).
En 2013, elle publie aux éditions Rue89/Versilio “Il ne suffit pas de manger bio pour changer le monde”, un grand entretien avec l’écologiste Pierre Rabhi (mené en collaboration avec Pierre Haski et Audrey Cerdan, avec la participation de Cyril Dion). 
En 2014 paraît Comment j’ai sauvé la planète. L’écologie appliquée à la vie quotidienne, aux éditions du Moment, publié en 2016 en poche chez Pocket.

Carrière d’éditrice 
En 2015, elle cofonde les éditions Premier Parallèle avec Amélie Petit. Dédiée à la non-fiction, cette maison connaît un succès rapide avec des livres sur la mémorisation de Sébastien Martinez.
En 2019, elle revend ses parts à son associée et crée les éditions du Faubourg dont le nom est inspiré par le faubourg Saint-Antoine, où sa grand-mère possédait un magasin de meubles. Diffusée par Harmonia Mundi livre, cette maison est née de “la volonté de faire se rencontrer des personnalités singulières, des genres littéraires en mouvement et des sujets d'actualité”. Trois collections sont lancées : littérature, sciences humaines et bande dessinée.
Elle lance la maison avec le cinquième roman d’Emmanuelle Heidsieck, Trop beau, et publie, en partenariat avec le Festival des idées, organisé à La Charité-sur-Loire en 2019, Des idées pour faire tomber les murs, qui lancera la deuxième édition.
En 2021, elle publie, avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Venir après. Nos parents ont été déportés, de Danièle Laufer, récit littéraire sur la deuxième génération après la Shoah. Elle se lance en 2022 dans la traduction et publie le lauréat du prix du livre autrichien 2020, Xaver Bayer, La Vie avec Marianne. Ce livre traduit par l’écrivain Éric Faye remporte un succès critique.
En 2022, Jean-Luc Porquet est le lauréat de la première édition du prix Lire pour Agir 2022 pour Le Grand procès des animaux (dessins de Wozniak). Dans la collection de bande dessinée, Özge Samanci se retrouve en finale du prix Wolinski de la BD du Point pour Nager à contre-courant, le récit d’une enfance en Turquie (traduction de l’anglais, Dare to Disappoint, publié par Farras, Straus and Giroux en 2015).

Publications 
 Une histoire de poudre, avec Laurent Karila, Flammarion, 2010.
 “Il ne suffit pas de manger bio pour changer le monde”,  avec Pierre Haski et Audrey Cerdan, avec la participation de Cyril Dion, Editions Rue89/Versilio, 2023. 
 Comment j’ai sauvé la planète. L’écologie appliquée à la vie quotidienne, Editions du Moment, 2014 puis en 2016 en poche chez Pocket.

Vie privée 
Sophie Caillat est divorcée et a une fille.

Notes et références